

Nom de plume 
 Daniel Stern, nom de plume de Marie d'Agoult (1805-1876), femme de lettres française.

Nom d'une personne 
 Daniel Stern (1934-2012), psychiatre, psychanalyste américain, spécialiste du développement du nourrisson.
 Daniel Stern (1957-), acteur, producteur et réalisateur américain.

Nom de plume